Brave New World es un título en inglés que puede referirse a las siguientes obras:

Literatura
 Un mundo feliz (en inglés Brave New World), una novela del autor británico Aldous Huxley;

Televisión 
 Brave World, programa de variedades chino.

Videojuegos
 Civilization V: Brave New World, un videojuego para PC de 2013;

Música
 Brave New World (álbum), un álbum de la banda de heavy metal británica Iron Maiden;
 Brave New World (Steve Miller Band), álbum de Steve Miller Band;
 «Brave New World» (canción), canción de Iron Maiden;
 «Brave New World» (canción), canción de Motörhead;
 Brave New World Tour, tour de Iron Maiden;
 Brave New World (canción), canción de Greta Van Fleet.